Jenišovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jenišovice (okres Chrudim)
 Jenišovice (okres Jablonec nad Nisou)